Thomas Lüthi (Oberdiessbach, Bern kanton, 1986. szeptember 6. –) svájci motorversenyző.

Egyszeres világbajnok, 2005-ben a nyolcadliteres géposztályban tudott győzni Mika Kallio előtt.

Karrierje

Kezdetek 
A legtöbb profi motoroshoz hasonlóan Lüthi is minimotorokon kezdett versenyezni kilencéves korában. Ebben a kategóriában 1999-ben és 2000-ben svájci bajnoki címet szerzett. 2001-ben második lett az európai 125, és harmadik a német 125-ös bajnokságban.

MotoGP 
A MotoGP nyolcadliteres kategóriájában 2002-ben mutatkozhatott be. Ekkor hét futamon vett részt, melyek közül egyen, a portugálon tudott pontszerzőként célba érni. Az Estorilban szerzett kilencedik helye és az ezért járó hét pont a huszonhetedik helyhez volt elegendő év végén. 2003-ban, első teljes szezonjában megszerezte első dobogós helyezését is a katalán futamon. Év végén hatvannyolc pontjával tizenötödikként zárt.

2004 az addigi évekhez képest visszaesést hozott. Az első négy versenyt feladni kényszerült, majd a katalán, holland és a brazil nagydíjakon nem indulhatott sérülés miatt. Visszatérése után is nehezen lendült formába, ugyanis a következő négy futamon, igaz, célba ért, de mindannyiszor a tizenötödiknél rosszabb helyen, ezért pedig nem járt pont. Első pontjait mindössze a tizenkettedik, japán futamon tudta megszerezni. Mivel a szezon zárásáig csak tizennégy egység szerepelt a neve mellett, ez csak a csalódást keltő huszonötödik helyhez volt elegendő.

Lüthi számára a 2005-ös szezon hozta meg az áttörést. Le Mans-ban megszerezte pályafutása első győzelmét, amihez később még hármat tudott hozzátenni, és végül öt ponttal előzte meg a finn Mika Kalliót. Érdekesség, hogy Lüthi világbajnoki címéhez nagyban hozzájárult Talmácsi Gábor is, aki akkor Kallio csapattársa volt. Katarban Kallio és Talmácsi haladtak az első két helyen, azonban Talmácsi a csapatutasítás ellenére megelőzte Kalliót, ezzel pedig pontosan annyival szerzett a finn kevesebb pontot, amennyivel Lüthi végül megnyerte előtte a világbajnokságot. 2006-ban is maradt a nyolcadliteresek között, azonban ebben az évadban mindössze egyetlen győzelmet szerzett, ismét Franciaországban.

A 2007-es szezont már a negyedliteresek között kezdte meg. Első szezonja újonchoz mérten nem sikerült rosszul, mert bár dobogót nem szerzett, több vastag pontszerzést is felmutathatott, ennek köszönhetően pedig nyolcadik helyen végzett. 2008-ban bár kétszer is felállhatott a dobogóra, két versenyt is ki kellett hagynia, ezen kívül pedig háromszor kiesett, emiatt év végén csak tizenegyedik lett. Legjobb 250-es szezonja a 2009-es volt, amikor ismét nem állhatott dobogóra, azonban a korábbi éveknél konstansabb teljesítményt tudott nyújtani, aminek egy hetedik hely lett a jutalma.

2010 óta a negyedliteres géposztály helyébe lépő Moto2-ben szerepelt. Első szezonjában ötször állhatott fel a dobogóra, ennek köszönhetően év végén negyedik helyen zárt összetettben. Volt olyan időszak, amikor Lüthi sérült kulcscsonttal versenyzett, azonban szerencséjére egy versenyt sem kellett kihagynia. 2011-ben megszerezte első Moto2-es győzelmét Malajziában, ezzel 2006 után először állhatott a dobogó legfelső fokára. 2012-ben ismét szerzett egy győzelmet, majd a futamgyőzelem nélküli 2013 után 2014-ben négyszer állhatott pódiumra, kétszer a legfelső fokára. Világbajnoki éve óta először tudott egynél több futamot megnyerni, ez Japánban és Valenciában sikerült. 2016-ban négy futamgyőzelmet aratott, ez a bravúr 2005-ös bajnoki éve után jött össze ismét. A jó eredményeinek köszönhetően a szezont a 2. pozícióban zárta Johann Zarco mögött. Egy évre rá megismételte eredményét úgy, hogy csak kettő futamot nyert és az utolsó hétvégét ki is kellett hagynia, helyét Ricard Cardús vette át a szezonzáróra. Erre az eredményére felfigyelt a  EG 0,0 Marc VDS és 2017. augusztus 24-én bejelentették, hogy a királykategóriában fog szerepeli 2018-ban. Az első MotoGP-s esztendője azonban botrányosan rosszul alakult. 19 hétvége során egyetlen világbajnoki pontot sem tudott szerezni és mivel csapata is kiszállt a szériából visszatért a Moto2-be, ahol ismét magára talált és a 3. helyen végzett az év végi összetett bajnokságban.

Eredményei
A MotoGP.com alapján.

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

Jegyzetek

További információk 
Thomas Lüthi hivatalos honlapja 
Svájci rajongói oldal 
Német rajongói oldal 

Svájci motorversenyzők
1986-ban született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek